Le panthéon de la mythologie nordique, souvent abrégé panthéon nordique, désigne l'ensemble des dieux (et, par extension, de toutes les créatures ne faisant pas partie du commun des mortels) de la mythologie nordique.

Les dieux 
Dans la mythologie nordique, on peut classer les dieux en deux groupes : les Ases, qui présentent de nombreux traits indo-européens, et les Vanes, leurs aînés. Ces derniers sont sans doute les dieux primordiaux d'une religion antérieure aux invasions indo-européennes. Leurs traits sont plus naturalistes que les Ases.

Dans la culture nordique, les Ases étaient plutôt priés par les aristocrates nordiques. Les Vanes, représentatifs de la fécondité et de la fertilité entre autres, étaient adorés par la paysannerie scandinave.

Cette particularité de la religion nordique est un exemple intéressant d'intégration culturelle. La guerre entre les Ases et les Vanes pourrait symboliser le fossé entre l'"aristocratie" et la paysannerie de l'époque.

Les Ases 

Les noms en vieux norrois seront ajoutés ultérieurement.

Andhrímnir
Dieu des chefs de cuisines. Il est le cuisinier des Ases.

Baldr Balder, Baldur. 
 Fils d'Odin et de Frigg, époux de Nanna et père de Forseti, il est le dieu de la lumière et de la beauté. Son nom signifie « le vaillant », « le blanc », « le prince » ou encore « le courageux ». Il réside dans la halle de Breidablik. Ses rêves étranges sur sa mort en font un dieu blessé que les maléfices de Loki conduisirent au royaume des morts où il fut emporté par son grand navire Hringhorni. Au terme du Ragnarök, il reviendra parmi les vivants pour instaurer un ordre nouveau sur les cendres de l'ancien monde.

Berchta
Déesse de la Neige et de l'Hiver. Mère de Gnaa et femme de Niorun.

Beyla
Servante de Freyr avec son mari Byggvir. Déesse de l'Hydromel, des abeilles et du miel.

Bil
Victime kidnappée par Máni.

Bor
 Fils de Buri et père d'Odin, de Hönir et de Lódur qu'il engendra avec la géante Bestla.

Bragi
 Dieu de la poésie. Fils d'Odin, mari de Idunn.

Búri
Père de Bor.

Byggvir
Mari de Beyla et serviteur de Freyr. Dieu de l'orge et de la bière.

Dag
Dieu du jour. Fils de Nótt et de Delling.

Delling
Époux de Nótt, père de Dag et dieu du crépuscule.

Eir
 Servante de Freyja, déesse mineure de la médecine.

Eldir
Servant de Ægir. Dieu mineur de la cuisine.

Fimafeng
Servant de Ægir. Dieu des services.

Fjörgyn et Fjörgynn
 Père ou amant de Frigg.

Forseti, Fosite, Foseti, Forsete.
 Dieu de la justice, fils de Nanna et de Baldr.

Frigg Frigga/Frea
 Frigg est une déesse de l'amour, protectrice du mariage et de la maternité. Elle est la femme d'Odin et la mère de Baldr et de Höd. Comme les Nornes elle connaît le destin de chaque être, mais ne le révèle à personne.

Fulla
 Servante de Frigg. Elle apporte la fertilité.

Gefjon
 Déesse de la fertilité, des champs, des labours. Elle est la patronne des vierges.

Glaur
Mère de Máni et de Sól, femme de Mundilfari.

Gnaa
 Messagère de Frigg, elle possède un cheval qui galope dans le ciel comme sur la mer.

Heimdall
 Fils de neuf mères, vraisemblablement les Filles d'Ægir personnifiant les vagues. Protecteur d'Ásgard et des hommes, gardien du Bifröst, il est chargé d'alerter les dieux du début du Ragnarök. Il habite Himinnbjörg (mont du ciel) juste à côté du Bifrost. Veilleur des dieux, il possède le cheval Gulltopp et un cor, Gjallarhorn, dont le son s’entend dans les neuf mondes.

Hel
 Fille de Loki, déesse des morts sans héroïsme.

Hermód
 Fils d'Odin et de Frigg et dieu messager.

Hlin, Hlina
 Servante de Frigg, déesse de la consolation. Elle veille sur les protégés de Frigg.

Hnoss
 Fille de Freyja et de Odr, tellement belle que tout ce qui est beau et précieux est appelé hnoss-nir

Höder, Hödhr, Hod, Hodr
 C'est un des fils d'Odin, aveugle et sombre. Il est manipulé par Loki dans son complot pour tuer Baldr.

Hönir, Hœnir
 Fils de Bor et de Bestla, frère de Odin et de Lódur. Il fut l'un des premiers êtres à apparaître et aida ses frères à tuer le géant Ymir dont la dispersion du corps permit la formation de Midgard. Par la suite, il conféra l'intelligence aux premiers humains Ask et Embla issus de troncs d'arbres morts. Envoyé à Vanaheim en gage de paix lors de la fin de la guerre entre les dieux, Hönir faussement présenté comme un sage chef exaspéra tant les Vanes que ces derniers tranchèrent le cou de Mìmir, qui lui servait de conseiller.

Hvedrung
Hvedrung est un autre nom de Loki.

Idunn
 Déesse de la longévité, gardienne des pommes de jouvence, femme de Bragi, fille du géant Ivaldi et sœur de Orvandil.

Ilm (mythologie nordique)
Un des fils d'Odin.

Ítreksjód
Un des fils d'Odin.

Irmin
Dieu de la guerre.

Járnsaxa
 Géante, maîtresse de Thor, mère de Magni. Une hypostase de Sif d'après Snorri Sturluson.

Jörd
 Déesse de la terre, première femme d'Odin, mère de Thor.

Kvasir
Dieu à tous les pouvoirs. Il est "né" lorsque les Vanes et Ases crachèrent dans un récipient en signe de paix.

Leikn
 Fille de Hel, qui fut tuée par Thor.

Lofn
 Servante de Frigg, déesse des amours perdus et illégitimes.

Loki, Loge, Loptr, Logathore 
 Dieu du feu, de l'air de la discorde et de la sournoiserie, fils des géants Farbauti et Laufey. C'est un semeur de troubles qui pouvait changer de forme. Il complota pour tuer Baldr et fut impitoyablement châtié pour ce crime.

Magni
 Fils de Thor. Dieu de la Force, il est réputé le Dieu le plus puissant des divinités nordiques. Il pousse un géant qui recouvrait le corps de son père à trois ans. Il est destiné à survivre au Ragnarök

Máni
 Dieu de la lune, frère de Sól. Il est poursuivi par le loup Hati.

Mannus
Fils de Tuisto.

Meili
Frère de Thor. Il est le Dieu de l'Oubli

Mímir, Mime
 Dieu de la sagesse et des connaissances. Il fut décapité par les Vanes mais Odin récupéra sa tête, la ramena à la vie et la déposa dans un puits au pied de l'arbre-monde, Yggdrasil. Mìmir s'imprégna de tout le savoir d'Yggdrasil.

Modi
 Autre fils de Thor, également destiné à survivre au Ragnarök.

Nep
 Père de Nanna.

Nanna
 Déesse de la joie et la paix, femme de Baldr et fille de Nep et Sæming.

Narfi
Fils de Loki, mis en pièce par son frère Vali transformé en loup par les Ases.

Niorun
Mari de Berchta.

Nótt
Déesse de la nuit.

Odin, Othin, Wotan, Wodan
 Chef des Ases. Créateur des hommes, père de Thor. Il est le dieu de la victoire, de la sagesse, de la fureur, de l'inspiration poétique, de la sorcellerie…

Rán
 Déesse de la tempête, déesse de la mort pour les marins. Femme de Aegir, mère des neuf vagues et grand-mère d'Heimdall.

Rind
 Humaine, femme d'Odin et mère de Vali.

Ríg 
Autre nom d'Heimdall.

Sága
 Fille d'Odin, déesse de la poésie. Elle apportait chaque jour une coupe d'hydromel à son père.

Sæming
Déesse des sportifs, épouse de Nep et mère de Nanna et Vigrid

Sif, Jarnsaxa
 Déesse du grain, femme de Thor, mère de la déesse Thrùd et parfois des dieux Modi et Magni. Mère de Ull d'une précédente union. Elle a une chevelure dorée (que Loki lui coupera) et représente la fertilité. Elle a la capacité de prendre la forme d’un cygne et aurait le don de prophétie.

Sigyn
 Femme de Loki, déesse de la fidélité. Elle passe sa vie à soulager les souffrances de son mari.

Sjofn siofn
 Déesse de la passion.

Skadi
 Femme de Ull et ancienne femme de Njord, le dieu de la mer. Elle n'a jamais accepté de vivre avec son conjoint. Elle est une géante de Jötunheim, belle-mère des Vanes Freyr et Freyja, mais est considérée malgré tout comme un Ase.

Skjöld
Un des fils d'Odin.

Sól
 Déesse du Soleil, sœur de Máni. Elle est poursuivie en permanence par le loup Sköll.

Snotra
 Servante de Frigg, déesse de la connaissance et du contrôle de soi.

Syn
 Fille de Sif, déesse du droit, gardienne de la porte d'entrée.

Thor, Þórr, Thunar, Donar, Doner
 Dieu du tonnerre, fils d'Odin et de la géante Jörd (terre). Il est l'époux de Sif et le père de Modi (le courage), de Magni (la force) et de Thrud (la vigueur). Il est le dieu de la force et de la guerre au sens de combat. Il est aussi un dieu de la fertilité et du mariage.

Thrúd
Déesse de la vigueur, fille de Thor qui épousa Hod, le frère de Baldr

Tuisto
Dieu de la guerre.

Týr, Tiw, Tiwaz, Ziu, Cyo, Irmin
 Dieu de la guerre, de la justice et de l'assemblée du peuple dans la religion nordique. Son nom signifie dieu et s'écrit avec la rune de puissance tyr : ᛏ.
 
Ull, Ullr, Uller, Ullin, Wulthuz, Ollerus
 Fils de Sif, dieu de l'hiver et des archers, patron des serments et des arts martiaux, époux de Skadi.

Vali, Ali
 Fils d'Odin et de Rind,dieu de la Vengeance

Vali (fils de Loki)
Fils de Loki, transformé en loup par les Ases, il mit en pièces son frère Narfi avant d'être lui-même éventré pour punir Loki du meurtre de Baldr.

Vár
 Déesse du mariage et des pactes. Elle punit les parjures.

Vidar
 Fils d'Odin et de la géante Grid, appelé à venger la mort de son père au cours du Ragnarök.

Vidfinn
Mère de Bil.

Vigrid,  Vergrée
fils de Nep et de Sæming, frère de Nanna, dieu des poésies, il épousa Saga et fut le meilleur ami d'Ull.

Vili
 Frère d'Odin, cocréateur des hommes. Il s'agit sans doute d'une hypostase d'Odin lui-même.

Vé
 Frère d'Odin, sans doute aussi une hypostase.

Vor
 Déesse des contrats et des serments. Sans doute une hypostase de Var.

Les Vanes 

Freyja, Freja, Freya
 Déesse de la beauté et de l'amour, de l’érotisme, fille de Njord et de Nerthus. . Elle est la sœur de Freyr avec qui elle forme un couple parèdre. Elle est chargée d'accueillir la moitié des guerriers tombés au combat dans sa halle personnelle, Folkvangr, l'autre moitié allant chez Odin, au Valhalla.

Freyr, Ing, Yngvi, Ingunar, Saxnot, Frea, Fro, Phol, Fricco, Frey
 Dieu de la vie, de la fécondité et chef des Vanes. Fils de Njord et de Nerthus. Freyr est le frère de Freyja, avec qui il forme un couple parèdre. Son nom signifie « seigneur ». Il épousa la géante Gerd et eut d'elle Yngvi.

Gerd, Gerda
géante, qu'on associera ici à la famille des Vanes en tant qu'épouse de Freyr et mère d'Yngvi. Ses parents sont deux géants des montagnes, Gymir son père et Aurboda sa mère.

Gersimi
Fille de Freyja et de Odr, sœur de Hnoss, son nom signifie trésor.

Hnoss
Fille de Freyja et de Odr, sœur de Gersimi.

Hrund 
Dieu de la vie après la mort et de la résurrection.On le considère quelquefois comme le fils de Freyja et d'Odr

Lódur, Lytir
 Fils de Bor et de Bestla, petit-fils de Buri et frère de Odin et de Hönir. Il s'associa à ses frères afin de mettre un terme à la race des géants, participant au dépeçage d'Ymir dont le cadavre permit de constituer Midgard, le monde des Hommes. Découvrant des troncs d'arbres morts sur une grève, Lódur leur donna les sens, tandis qu'Odin octroya la vie et Hönir l'intelligence. De ces deux êtres, Ask le frêne et Embla l'orme descendit la race des humains installée à Midgard.

Nerthus
 Déesse-mère de la famille des Vanes associée à la fertilité des terres, ancienne épouse et sœur de Njord. Objet d'un culte fervent de la part des paysans, elle se promène dans un char tiré par deux génisses, bovins prometteurs d'abondance. Elle forme avec Njord un couple parèdre, c'est-à-dire formant deux faces d'un même ensemble comme c'est le cas de leurs enfants Freyja et Freyr.

Njörd
 Ancien dieu majeur, principal membre de la famille des Vanes. Dieu de l'abondance, du vent, de la mer. Après avoir été celui de Nerthus, il est l'époux de Skadi, la déesse de la montagne, et le père de Freyr et Freyja. Il préside comme toute sa parentelle à l'abondance des fruits de la nature, s'occupant plus particulièrement du milieu marin. Au terme de la guerre entre Ases et Vanes, il partit avec ses enfants vers Ásgard, mais les Ases réprouvant les mariages consanguins, ils lui demandèrent de se séparer de son épouse. Il se maria par la suite avec Skadi, sans que leur union ne fût heureuse, l'un préférant la mer et l'autre, les montagnes. Il forme avec Nerthus un couple parèdre, c'est-à-dire formant deux faces d'un même ensemble comme c'est le cas de leurs enfants Freyja et Freyr.

Odr, Odur, Oder
Dieu des blés, époux de Freyja et ennemi de Nep. Père du dieu Hrund et de Hnoss et Gersimi, de la famille des asynes (ou ases).

Skírnir
Messager de Freyr, ce dernier lui confia son épée, Sumarbrander.

Les Nornes 

La littérature nordique ne permet pas de dire clairement si ces trois femmes, présidant au destin, sont des déesses, des géantes, ou des êtres à part, ou des hypostases de la déesse Frigg. Nous les considérerons comme des déesses à part entière, mais nous ne les classerons pas parmi les Ases ou les Vanes. Dans certains articles, elles seraient à la base de puissantes géantes.

Ces créatures féminines seraient sorties de la mer peu de temps après que les dieux eurent commencé à exister. Elles sont connues pour présider le destin des hommes et les diriger sans pitié. Elles dirigent aussi ceux des dieux scandinaves car ces derniers n’ont, pas plus que les hommes, le pouvoir de se dérober au destin.
Par exemple, elles sauveront la vie de Gudrun, veuve du héros Sigurd dans le seul but qu’elle voit ses enfants illégitimes mis à mort (Passage de Gudrunarhvöt : Exhortation de Gudrun).
Ces trois nornes, du nom de Urd, Verdandi et Skuld, vivaient près de l’arbre Yggdrasil et assuraient sa survie grâce à l’eau de la source du  Puits d'Urd (Urdarbrunn).

Dans l'Edda Poétique, il est question de trois femmes voyantes, venues de Jötunheim, donc des géantes. Cependant, le nombre de trois et leurs noms, "passé", "présent" et "futur" seraient des aspects tardifs apparus avec l'évangélisation: de même, on trouve deux frères d'Odin très peu évoqués, Vili Et Vê, et deux pour Loki: trinité du bien et du mal.

Urd : Destin accompli, passé.

Verdandi : Destin présent.

Skuld : Destin à venir, futur.

Certains elfes, nains ou déesses sont parfois aussi appelés Nornes lorsqu'ils servent d'agents du destin.

Les autres créatures du panthéon 

Ne seront citées ici que les créatures dont les noms sont connus et qui jouent un rôle actif dans la mythologie nordique. Pour des informations plus générales sur ces créatures, voir les différents articles associés.

Les géants (Jötunn) 

Les Jötunn ou trolls sont les pères, cousins et ennemis des Ases et des Vanes. Certains géants possèdent des caractéristiques quasi-divines et sont même amis des dieux, comme Ægir, géant de la mer. D'autres sont intégrés au panthéon divin après leur mariage avec une divinité, comme la géante Skadi qui épouse le dieu Njörd. Les géants séjournent à Jötunheim. Les plus célèbres sont les suivants :

Ægir
 Géant des montagnes et personnification de la mer, il est le frère et mari de Rán. Ils eurent neuf filles, qui sont peut-être les neuf mères de Heimdall.

Bergelmir
 Fils de Thrudgelmir et par conséquent petits fils d'Ymir, le géant originel.

Bestla
 Fille de Bolthorn et mère d'Odin, elle fait partie de la race des géants des montagnes.

Bolthorn
 Père de Bestla, le grand-père d'Odin, il serait le fils du frère et de la sœur de Thrudgelmir, du moins est-il l'un de leurs descendants.

Gangr, Gang
 Fils d'Ölvaldi, frère de Thjazi et Idi.

Hyrrokkin
 Géante qui fut appelée à l'aide lors des funérailles de Baldr pour mettre son bateau à l'eau. Elle chevauche un loup dont la bride est un serpent venimeux.

Idi, Iði
 Fils d'Ölvaldi, frère de Thjazi et Gangr.

Ölvaldi, Alvaldi 
 Géant des montagnes et père de Thjazi, Gangr et Idi, connu pour son immense richesse. À sa mort, ses trois fils se partagèrent son or de la manière suivante : ils gagneraient autant d'or que leur bouche pourrait en contenir et s'en remplirent donc la bouche, ce qui donna le kenning « la bouchée des géants » pour désigner l'or.

Surt, Surtr, Surtur
 Géant du feu, roi de Muspellheim. Cocréateur des 9 mondes, il les détruira à l'aide de son épée de feu au terme du Ragnarök.

Thjazi, Thiazi
 Géant des montagnes, fils d'Ölvaldi et frère de Gangr et Idi. Il est celui qui enleva Idunn avec l'aide de Loki, épisode qui conduira à sa mort. Il est le père de Skadi

Thrudgelmir, Þrúðgelmir
 Fils d'Ymir et père de Bergelmir. Il a un frère et une sœur plus âgés, nés de la sueur de leur père Ymir après que de la chaleur se soit dégagée du monde de Muspellheim. Tous trois sont malformés, mais Thrudgelmir est le plus laid des trois. Il possède en outre six têtes.

Útgarða-Loki
 Géant-roi de la forteresse d'Utgard à Jötunheim, il est capable de créer des illusions visuelles avec lesquelles il est arrivé à tromper Thor et Loki.

Ymir, Aurgelmir, Brímir, Bláinn
 Géant originel, son corps, dépecé par Odin et ses frères, servit à fabriquer le monde des humains Midgard.

Les elfes (Alfar) 

Bien que ces créatures aient été très aimées des Scandinaves, peu de noms d'elfes sont passés à la postérité, excepté ceux de quelques Valkyries. Dans l'optique de l'évangélisation des peuples nordiques, les chrétiens ont assimilé les elfes avec les anges. Ils habitent Alfheim.

Les nains (Nidavellar) 

Appelés aussi « alfes noirs (Svartalfar) ». Ces habiles artisans, plus ou moins maléfiques, ont laissé plus de traces dans les textes que les elfes communs. Ils habitent Svartalfheim ou Nidavellir. Il en existe en outre des thulur entières (listes de noms propres) dans divers textes et en particulier dans la Völuspá (la prédiction de la voyante) ou l'Edda de Snorri. Les noms suivants sont les plus connus :

Austri
 l'un des quatre nains soutenant la voûte céleste, Austri est le nain dit « oriental », situé à l'est du Monde.

Brokk
 artisan très doué et frère d'Eitri, il fabriqua la chevelure d'or de Sif, le bateau merveilleux de Freyr, Skidbladnir, et l'épieu d'Odin, Gungnir lors d'un défi lancé par Loki à son frère et lui, pour savoir lequel des deux était le meilleur forgeron.

Eitri
 artisan très doué et frère de Brokk, il fabriqua l'anneau d'or Draupnir, Gullinbursti, le sanglier aux soies d'or tirant le char de Freyr et Mjöllnir, le marteau de Thor. Celui-ci ayant un manche un peu trop court, son frère fut déclaré vainqueur du duel.

Nordri
 l'un des quatre nains soutenant la voûte céleste, Nordri est le nain dit « septentrional », situé au nord du Monde.

Sudri
 l'un des quatre nains soutenant la voûte céleste, Sudri est le nain dit « méridional », situé au sud du Monde.

Vestri
 l'un des quatre nains soutenant la voûte céleste, Vestri est le nain dit « occidental », situé à l'ouest du Monde.

Les monstres 

Les monstres ont une place importante dans la mythologie nordique. Il s'agit en général d'animaux gigantesques, des loups ou des serpents-dragons.

Les loups 

 Fenrir, loup monstrueux, fils de Loki.
 Garm, chien-loup de Helheim
 Geri et Freki, loups d'Odin, ils participent au banquet des dieux en restant au pied de leur maître.
 Hati, loup poursuivant en permanence Máni, personnification de la Lune.
 Sköll, loup poursuivant en permanence Sól, personnification du Soleil.

Les serpents et dragons 

 Fáfnir, nain transformé en dragon, gardien de l'or du Rhin.
 Jörmungand, serpent de Midgard, fils de Loki.
 Moin, frère de Nídhögg.
 Nídhögg, dragon rongeant les racines d'Yggdrasil.

Autres créatures 

 Audhumla, la vache originelle, de qui naquit Búri.
 Dain, Dvalin, Duneyr et Durathror, les cerfs qui galopent sur Yggdrasil.
 Gullfaxi, cheval du géant Hrungnir.
 Hræsvelg, géant à la forme d'aigle qui habite en-haut d'Yggdrasil.
 Hugin et Munin, les corbeaux d'Odin.
 le kraken, monstre marin terrorisant les navigateurs, attaquant les bateaux et mangeant les marins.
 Ratatosk, l'écureuil d'Yggdrasil.
 Sæhrímnir, le sanglier que mangent les Einherjar chaque jour.
 Sleipnir, cheval à huit pattes (ou plutôt huit jambes) d'Odin.

Arbres généalogiques 
Certains dieux ayant plus de deux femmes (Odin, Loki par exemple), il est difficile de représenter tous les liens mari/femme proprement. Lorsqu'un dieu a plusieurs femmes, les liens supplémentaires sont dessinés en pointillés.

De plus, les différents personnages présents dans l'arbre font partie de familles différentes, représentées avec le code couleur suivant :
 les Ases
 les Asynes
 les Vanes
 les Géants.

Autour d'Odin

Autour de Loki

Les héros 

Arngrim
Beowulf
Hagbard
Jarl
Siegfried
Svipdagr

Notes et références

Références bibliographiques

Sources 

 L’Edda de Snorri de Snorri Sturluson, Gylfaginning
 Mythes et dieux de la Scandinavie ancienne, Georges Dumézil

Voir aussi 

 Mythologie nordique
 Religion nordique ancienne
 Edda en prose
 Edda poétique
 Nombres dans la mythologie nordique
 Valknut
 Viking
 Ásatrú
 Wotanisme